Rytterne på det danske cykelhold Team CSC for 1999-sæsonen, hvor holdet hed Team Home Jack & Jones, var:

1999